El nombre Nacho Martín puede referirse a:

 Nacho Martín Monzón (1983-), jugador de baloncesto español;
 Nacho Martín Gómez (2002-), futbolista español;
 Nacho Martín Blanco (1982-), periodista y político español.